Tree Island kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Pak Chau, ö, 
 Magazine Island (ö i Hongkong),

Kanada 

 Tree Island, British Columbia, ö, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar